Трес Потранкас има више значења:

 Трес Потранкас (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес Потранкас (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Потранкас (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику